Sonata steht für:

 Sonate, mehrsätziges Instrumentalstück
 Sonata, klassisches Instrumentalstück, siehe Sinfonia
 eine Erdbeersorte mit großen Flächenanteilen im Erwerbsanbau, siehe Gartenerdbeer-Sorten
 Sonata (Radiofrequenzablation), medizinisches Gerät
 Sonata, Handelsname des Arzneistoffs Zaleplon
 Sonata Management, ein bayerischer Bahnbetreiber
 Hyundai Sonata, Pkw-Modell